Szwajcaria:
 Sense – rzeka, dopływ Sarine
 Sense – okręg (Bezirk) w kantonie Fryburg 

Osoby:
 Torsten Sense – niemiecki aktor
 Traute Sense – niemiecka aktorka

Inne:
 Sense – album The Lightning Seeds
 SENSE – album Mr. Children

Zobacz też:
 A Sense of Purpose
 Aura Sense
 HTC Sense